Foutre peut faire référence à :
 L'Art subtil de s'en foutre, livre américain de 2016 ;
 Les Aventures de Jean-Foutre La Bite, extrait d'œuvre français publié en 1986 ;
 Mais qu'est-ce que je viens foutre au milieu de cette révolution ?, film italien de 1972 ;
 Rien à foutre, film français de 2021 ;
 Va te faire foutre Freddy !, film américain de 2001 ;
 Vaut mieux en rire que s'en foutre, album de Didier Super de 2004 ;
 Volem rien foutre al païs, film français de 2007 ;
 Navire de guerre russe, va te faire foutre
 le foutre, argot pour désigner le sperme.

Voir aussi